

События 
 Консулы Имп. Цезарь Луций Домиций Аврелиан А. и Марцеллин.
 Аврелиан двинулся в поход против Ирана. В Кенофурии, между Гераклеей и Византием, он убит заговорщиками из-за козней Мнестея.
 275—276 — Император Рима Марк Клавдий Тацит (200—276).
 Осень — Сенат избрал императором Тацита. Казнь убийц Аврелиана.
 275—283 — Папа св. Эвтичиан.
 С 275 — Царь Боспора Савромат IV.
 В Римской империи окончательно прекращается чекан дупондиев

Скончались 
 Римский император Аврелиан

См. также